Шабуришви́ли/Шабуридзе () (рус. Шабуровы) — древний грузинский дворянский род. Были азнаурами в Арагвском эриставстве. После вхождения Восточной Грузии в состав Российской империи записаны в дворянскую книгу Тифлисской губернии.

История 
Согласно Иоанну Баграотиони: «этот род происходит из местности Шабуран в Дарубанде. Кто-то из представителей этого рода жил в Нахичевани. И уже из Нахичевани переселился в Грузию. Царь Георгий захватил Нахичевань и некто бег Шабуришвили с царем отправился в Грузию. Было это в 1150 году. Они поселились в Арагвской области и получили дворянское звание». Однако, скорее всего, в этом сообщении сохранились отголоски взятия грузинским царём Георгием III города Ани, которым правили эмиры из династии Шеддадидов. В истории Грузии есть упоминание об этом событии. После взятия царем Ани в 60-е годы XII века царь пленил и взял с собою в Грузию одного из «мусульманских принцев» и тот «более от царя не отлучался». Отцом или дедом пленного принца возможно был известный по арабским, персидским, армянским и грузинским источникам Абу Асвар Шавур II, сын Мануче, из династии Шеддадидов. Эту точку зрения поддерживал шотландский историк W.E.D. Allen, который на протяжении многих лет занимался изучением грузинской истории. Как видно одним из личных имён эмира было Шабур. От него по всей видимости и происходят Шабуришвили (сын Шавура). Династия Шеддадидов, как считал В. Ф. Минорский курдского происхождения. Однако правильнее считать их дейлемитами, поскольку основатель династии Мухаммед ибн Шеддад ибн Куртак (жил в первой половине X века, впервые уп. в 931 г.) был «знатным князем» и происходил из Дейлема (область в Северном Иране, горный Гилян). В XIII—XV веках семья Шабуридзе (вариант Шабуришвили) была очень могущественной и занимала положение Арагвских эриставов — правителей Арагвского ущелья. Об этом свидетельствует упоминание этого рода в приписках к Евангелию XIII века, в которых упоминаются несколько представителей рода Шабуридзе (изданы Т.Жордания). В конце XIII века, анонимный грузинский историк пишет о времени междоусобиц и двоецарствия: «Давиду следовало опасаться Вахтанга, поскольку взял себе в жёны Вахтанг дочь Шабуридзе». Имеются в виду грузинские цари Вахтанг III и Давид VIII. Жена Вахтанга известна также по одной из поминальных записей в синодике Крестного монастыря в Иерусалиме. По мнению грузинского историка Н. Шошиашвили князья Эристави-арагвские ветвь Шабуридзе. 

В конце XVII века представители этого рода с грузинским царём Вахтангом VI переселились в Россию. Их потомки назывались дворянами Шабуровыми и были признаны в дворянском достоинстве по Московской губернии.

Известные представители 
 Шабуров, Николай Витальевич